

The Wörld Is Yours () — двадцатый студийный альбом британской рок-группы Motörhead, изданный 14 декабря 2010 года журналом Classic Rock, а позднее (17 января 2011 года) выпущенный на собственном лейбле группы Motörhead Music.

Об альбоме 
The Wörld Is Yours посвящён Ронни Джеймсу Дио. Композиция «Get Back in Line» была издана синглом.

Материал альбома получился быстрым и «тяжёлым», в привычном для группы стиле. Несмотря на то, что диск не получил такого же успеха, как предыдущий, Motörizer, и не вошёл в хит-парад Billboard 200, такие исполнители как Оззи Осборн и Дэвид Эллефсон назвали его одним из лучших альбомов 2010 года.

Список композиций 
Авторами всех песен являются Лемми, Микки Ди и Фил Кэмпбелл

Участники записи 
 Иэн Фрэйзер «Лемми» Килмистер — бас-гитара, вокал
 Фил Кэмпбелл — соло-гитара
 Микки Ди — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Motörhead